Verloren Hoek (Brugge), een wijk in de Belgische stad Brugge
 Verloren Hoek (Nederland), een plaats in de Nederlandse gemeente Breda